granica Republiki Środkowoafrykańskiej i Demokratycznej Republiki Konga
 granica Republiki Środkowoafrykańskiej i Republiki Konga